Чемпионат Чехии по баскетболу среди женщин 2013/2014 годов являлся 22 сезоном «ЖБЛ» — высшего женского баскетбольного дивизиона Чехии. Чемпионом Чехии в 8-й раз стала пражская команда «ЗВВЗ УСК».

Регламент 
Турнир проводился в три этапа

1) Предварительный — 12 команд с 21 сентября 2013 года по 8 января 2014 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) Квалификационный — команды, занявшие с 1 по 6-е место, образуют группу «А1», команды с 7 по 12-е место — группу «А2». Очки, набранные на первом этапе, сохраняются. С 18 января по 26 марта 2014 года команды внутри групп играют между собой.

3) Плей-офф — команды группы «А1» и «А2» образуют сетку, начиная с 1/4 финала. Серии плей-оффа проходят до трёх побед по схеме 2-2-1.

Участники

Чемпионат

Предварительный этап

Квалификационный этап

Группа А1

Группа А2

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  БК ИМОС
  Сокол 
 4. Валосун 
 5. ВС «Прага»
 6. БЛК Славия
 7. Кара 
 8. Слованка
 9. Локомотив
 10. Чеш коал Олдаст
 11. ДСК Баскетбол
 12. БК ССМН

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Катерина Седлакова («Валосун»)
  Даниэль Робинсон («ЗВВЗ УСК»)
  Тереза Печкова («БК ИМОС»)
  Кия Вон («ЗВВЗ УСК»)
  Елена Дублиевич («ЗВВЗ УСК»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Плей-аут 
Команды, занявшие 11 и 12 места, играют за 2 путевки элитного дивизиона в следующем сезоне, с двумя лучшими командами из 1-й лиги.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Чехии по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Чехии в 2013 году
Спорт в Чехии в 2014 году